Pan Pacific Open 2018, właśc. Toray Pan Pacific Open 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2018 z cyklu Pan Pacific Open rozgrywany w dniach 17–23 września 2018 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 799 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018 w Japonii
2018
Zawody sportowe w Tachikawie